Der Volleyball World Cup 1989 war die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 7. und dem 14. November in Nagoya (Japan) statt. Kuba gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 1989
  und  als Finalisten der Asienmeisterschaft 1989
  und  als Sieger der NORCECA-Meisterschaft 1989
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1989

Modus 
Die acht Teilnehmer spielten in Nagoya im System „jeder gegen jeden“.

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1989
Volleyballveranstaltung 1989
World Cup der Frauen 1989
Sportveranstaltung in Nagoya